Ballek ist der Familienname von

Daniela Ballek, deutsche Pianistin
Ladislav Ballek (1941–2014), slowakischer Schriftsteller, Politiker und Diplomat

Siehe auch:
Balek